

Histoire 
Poitiers est un nom de bataille ou de siège notamment porté par :
  Bataille de Poitiers (732), opposant les Francs de Charles Martel aux Sarrasins ;
 Siège de Poitiers (955), opposant Hugues le Blanc au Guillaume III d'Aquitaine ;
 Bataille de Poitiers (1356), opposant les Anglais aux les Français ;
 Siège de Poitiers (1569), opposant catholiques et protestants des guerres de Religion.

Titres 

 Bataille de Poitiers (1830) inspiré de la bataille de 1356, d'Eugène Delacroix ;
 La Bataille de Poitiers (1837) inspiré de la bataille de 732, de Charles de Steuben.

Homonymie de batailles